Рики Беренс (; род. 21 апреля 1988 года, Шарлотт, Северная Каролина) — американский пловец. Специализируется в плавании вольным стилем на спринтах и средних дистанциях (100 и 200 метров).

Дебютировал в составе сборной страны на Олимпийских играх 2008 года. Он плавал в третьем этапе в финале и завершил соревнования с золотой медалью. С 2009 по 2012 год Беренс активно выступал за США на различных соревнованиях. В частности, он завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Риме 2009 года и одну золотую на чемпионате мира в Шанхае 2011 года, а также золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Дубае 2010 года.

Окончил Университет Техаса в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Обладатели действующих мировых рекордов в плавании
Чемпионы мира по плаванию
Выпускники Техасского университета в Остине